Pacific Life Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Pacific Life Open rozgrywany w dniach 6–19 marca 2006 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród 3 169 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Kalifornii